RPG est un sigle pouvant signifier :

 Rassemblement pour le Gabon, parti politique gabonais ;
 Rassemblement du peuple de Guinée, parti politique guinéen ;
 rééducation posturale globale, une branche de la kinésithérapie ;
  désigne un jeu de rôle, souvent jeu vidéo de rôle, mais également jeu sur table ou forum.
 , ou lance-roquettes en français ; on parle également de soldat RPG pour les unités affectées à la destruction via roquettes ; voir RPG-2,  et RPG-7 ;
 , ou générateur automatique de programmes (GAP) en français, est un langage de programmation développé par IBM, de présentation proche de l'assembleur, mais fonctionnellement plus puissant que Cobol, créé dans les années 1960 et disponible alors par exemple sur l'IBM 1130. Il reste utilisé notamment sur System i, et y existait dès les premières générations d'AS 400 (successeur de l'IBM S/38) ;
 Registre parcellaire graphique, qui est un système d’information géographique permettant l’identification des parcelles agricoles.
Résistance pratique au glissement : En résistance des matériaux (au cisaillement), c'est la limite d'élasticité divisée par un coefficient de sécurité.
Ressources phytogénétiques